Salzach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Salzach (vattendrag i Tyskland), Baden-Württemberg,

Österrike 

 Salzach – en flod i Österrike och delvis gransflod till Tyskland